

Aziende 
Bencini – azienda italiana produttrice di fotocamere

Persone 
Alessandra Bencini – politica italiana
Pietro Paolo Bencini – compositore italiano
Silvio Bencini – pallonista italiano
Simona Bencini – cantante italiana

Altro 
Bencini – cocktail alcolico